Saba Comprehensive School, school op het Caraïbische eiland Saba
 Stop Control System: prototype van ABS
 SCS (Drachten): voetbalclub uit Drachten: 
 SCS (Laag-Soeren): voetbalclub uit Laag-Soeren: